Смышля́евка — посёлок городского типа, административный центр городского поселения Смышляевка в Самарской области.

География 
Расположен в 3 километрах восточнее Самары. Административно относится к Волжскому району Самарской области. Западнее посёлка находится аэропорт Смышляевка.

История 

Рабочий посёлок Волжского района. Селение основано в конце XVIII века, около 1791 года. Название с прозвищно-фамильной основой, связанной с нарицательными смышлять — «задумывать, затевать что-либо, замышлять»; смышляй — «тот, кто смыслит; рассудительный, изворотливый, сметливый». По этому признаку давались прозвища, от них образовывались фамилии, по которым иногда именовались и селения. 

Посёлок Смышляевка упоминается в записках А. С. Пушкина во время сбора им информации о восстании Пугачёва. 

На центральной площади в посёлке Смышляевка в честь героев Великой Отечественной войны был возведён памятник. Каждый год 9 мая здесь проводятся торжественные мероприятия и чествование ветеранов.

Происшествия 

10 октября 1958 года в 00:14 мск времени вблизи куйбышевского аэропорта Смышляевка во время ночного тренировочного полёта в простых метеоусловиях потерпел катастрофу самолёт Ли-2 (бортовой номер СССР-84733) 66-го объединённого авиаотряда. Из-за нарушения техники пилотирования самолёт потерял высоту, задел изгородь и крышу частного дома в посёлке Смышляевка по адресу ул. Куйбышева, д. 62. Затем самолет перевернулся и левым мотором снёс крышу частного дома по  ул. Куйбышева, д. 31. Трое членов экипажа погибли на месте катастрофы, бортмеханик умер в больнице через 2 часа 20 минут после происшествия. Второй пилот получил ранения. Жители обоих повреждённых домов не пострадали.

Население

См. также 

 Зубчаниновка 
 Сельское поселение Рождествено

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского поселения Смышляевка

Посёлки городского типа Самарской области
Населённые пункты Волжского района (Самарская область)